(Une) Femme jouant de la guitare est un titre d’œuvre pouvant désigner :

Peinture 
Femme jouant de la guitare, tableau de Simon Vouet, 1618.
Une femme jouant de la guitare, tableau de Johannes Vermeer, 1670.
Femme jouant de la guitare, tableau d'Auguste Renoir, 1897.

Voir aussi 
 Jeune femme jouant à la guitare, de Albert André, 1935 (Musée d'Orsay).